«Take Me to Church» () — песня ирландского автора-исполнителя Хозиера, изданная в качестве дебютного сингла с одноимённого мини-альбома. Песня также стала первым треком в его вышедшем в 2014 году студийном альбоме Hozier.

Информация о песне 
Текст песни «Take Me to Church» основан на метафоре — лирический герой сравнивает свои чувства к возлюбленному с религией. В интервью для The Irish Times Хозиер сравнил состояние влюблённости со смертью и последующим возрождением. Также музыкант пояснил, что «песня всегда была о человечности в самых естественных её проявлениях, и как это качество подрывается религией [религиозными организациями] и теми, кто заставляет людей верить в то, что они действуют в их же интересах». Также музыкант добавил, что в лирике песни нашла отражение ситуация в России с законодательными мерами против ЛГБТ.

Режиссёром видеоклипа «Take Me to Church», вышедшего 25 сентября 2013 года, стал Брендан Кэнти. В чёрно-белом видео показана история однополой пары и жестокие проявления гомофобии со стороны общества, когда окружающие узнают об ориентации мужчин.

В мае 2014 года Хозиер выступил с «Take Me to Church» на Шоу Дэвида Леттермана. Песня получила ротацию на американских радиостанциях, после чего попала в топ-10 хит-парада Billboard Hot 100.

Кавер-версии песни исполняли The Agonist, Neon Jungle, Деми Ловато, Кайза, Эд Ширан, Морган Джеймс, Данэлия Тулешова, София Кальсберг и Ноа Гатри в телесериале «Хор» (6 сезон 11 серия), песня звучит в сериале «Стыд» (1 сезон 11 серия,3 сезон 8 серия).

«Take Me to Church» использовалась в телетрейлере фильма Ярость, рекламном ролике наушников Beats by Dre, в телевизионном трейлере сериала «Константин», в телесериале «Сверхъестественное» (10 сезон 13 серия), в телесериале «Стыд» (1 сезон 11 серия), в трейлере фильма «Пилигрим: Пауло Коэльо», в сериале «Ривьера» (2 сезон, 10 серия)а также в сериале «Оставленные» (1 сезон, 3 серия), и британской певицей Элли Голдинг в телесериале «Супергёрл» (1 сезон, 5 серия) и в телевизионных украинских проектах «Від пацанки до панянки» (3 сезон, 6 выпуск), а также «Аферисти в сітях» (5 сезон, 9 выпуск).

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты за всё время

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Стриминг
|-

Хронология издания

Примечания

Ссылки 
 

Дебютные синглы
Протестные песни
Соул-баллады
Песни ЛГБТ-тематики
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Rock Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40